Orbea est un fabricant de vélos  espagnol.

Orbea une plante à fleurs de la  famille des Apocynaceae, un genre indigènes à l'Afrique.

Orbea peut également se référer à:

 L’équipe cycliste Artiach (cycling team), connu comme Orbea en 1984 et 1985
 L’équipe cycliste Euskadi (Continental cycling team), connu comme Orbea entre 2005 et 2012

Homonymie